Трактат, трактум (), также называемый лаганон, лаганум или лагана () был своего рода вытянутым или раскатанным тестом в римской и греческой кухнях.

Что именно это было, неясно<ref name="perry">Charles Perry, "What was tracta?", Petits Propos Culinaires 12:37-9 (1982) and a note in 14</ref>: «латинские тракты… похоже, что-то вроде пирожных. Трудно быть уверенным, потому что его создание никогда полностью не описывается»; и это могло означать разные вещи в разные периоды. Лаганон/лаганум в разные периоды был пресным хлебом, блином, а позже, возможно, чем-то вроде макарон.Tracta упоминается у Апиция как загуститель для жидкостей. В переводе Апиция, сделанном Велингом, это слово истолковывается как «кусок теста, в данном случае круглый хлеб или булочка, чёрствый, лучше всего подходящий для этой цели». Перри сравнивает его с «корабельным печеньем».

Он также упоминается в рецепте Катона Старшего для кекса плацинды, слоённого сыром.

В Deipnosophistae Афинея упоминается разновидность пирога, называемая , «известный как », в котором используется хлебное тесто, но выпекается по-другому.

Некоторые авторы связывают его с современной итальянской лазаньей, которой он является этимоном, но большинство авторов отрицают, что это была пастаClifford A. Wright, «The History of Macaroni» .

Существует современная греческая лепешка из дрожжевого теста, называемая lagana'', но неясно, когда это название впервые было применено к дрожжевому хлебу.

Примечания 

Тесто
Греческая кухня
Римская кухня